Fernando Charrier (1931-2011) – vescovo cattolico italiano
 Jacques Charrier (1936) – attore francese
 René Charrier (1951) – ex calciatore francese
 Charly Charrier (1986) – calciatore francese

Pagine correlate
 Charrière